Seznam polkov z zaporedno številko 134.

Seznam 
 Pehotni
 134. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 134. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 134. strelski polk (ZSSR)
 134. pehotni polk (Wehrmacht)
 134. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 134. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 134. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 134. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 134. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi